

Зоологія 
 Гідра (Hydra) — рід радіально-симетричних прісноводних тварин простої будови.

Астрономія 
 Гідра — супутник Плутона.
 Гідра — сузір'я південної півкулі неба, найбільше за площею сузір'я.
 Південна Гідра — сузір'я південної півкулі неба.

Міфологія 
 Лернейська гідра — античний міфологічний персонаж.

Топоніми 
 Гідра — район в столиці Алжиру.
 Гідра — річка в Словаччині.
 Гідра — місто в Тунісі.

Інше 
 Гідра контрреволюції — соціально-політичне визначення.
 Гідра - терористична організація в коміксах видавництва Marvel Comics.